In 1922/23 werd het zestiende voetbalkampioenschap van Saale gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Borussia Halle werd kampioen en plaatste voor de Midden-Duitse eindronde. Deze werd opnieuw in knock-outfase beslecht en de club verloor meteen van SuS 98 Magdeburg.

Kreisliga

1. Klasse

Saale

Saale-Elster

Kyffhäuser

Mulde

Eindronde

De uitslag van Grepping-Nordhausen is niet meer bekend.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

voetbalkampioenschap van Saale
Duits competitievoetbal 1922/23